Peter Olsson kan avse:
Peter Olsson i Vallby (1830–1914), lantbrukare och riksdagsman
Peter Magnus Olsson, född 1857, riksdagspolitiker
Peter Olsson (1838–1923), natur- och fornforskare
Peter J. Olsson, född 1958, journalist
Peter Olsson, född 1961, musiker
Peter Olsson, född 1974, ishockeyspelare, numera Peter Iversen
Peter Olsson (friidrottare)
Peter Olsson (radiojournalist) (född 1964), journalist och kanalchef

Se även
Petrus Olai